

События 
 Норвежцы из Ирландии основали королевство в Йорке.
 Эдуард Старший подчиняет Данелаг (область датского права в Англии).
 Избрание Генриха I королём Германии.
 919—1024 — Саксонская династия в Германии.
 919—936 — Король Германии Генрих I Птицелов (ок.876-936).
 Первый поход Захарии, сына Прибислава, жившего в Константинополе, против сербского князя Павла. Поражение Захарии и его пленение болгарами.
 Роман Лакапин захватывает византийский престол
 В Византии паракимомен Константин стал вести интриги, собираясь возвести на престол своего зятя Льва. Фёдор, воспитатель императора Константина, посоветовал ему приблизить к себе Романа Лакапина. Роман арестовал паракимомена. Март — Роман ввёл корабли в дворцовую гавань Вуколеон. Советники Зои бежали. Константин сделал Романа магистром и начальником гвардии. Май — Женитьба Константина на Елене, дочери Романа. Роман стал василеопатором. Лев Фока поднял мятеж, но войска покинули его. Осень — Попытка Зои отравить Романа. Зою отправили в монастырь. Сентябрь — Роман — кесарь. Декабрь — Роман — император.
 919—944 — Император Византии Роман I Лакапин (ум. 948, 15 июня). Женат на армянке.
 919—944(?) — Паракимомен патрикий Феофан.

См. также